Europacup I hockey
Europacup II hockey

Zie ook:
 Euro Hockey League, de opvolger van de Europacup I en II bij de heren